

Persone
 David Kohan – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Jenji Kohan – sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense
 Martín Kohan – scrittore argentino
 Mohammad Mayeli Kohan – allenatore di calcio ed ex calciatore iraniano

Videogiochi
 Kohan: Immortal Sovereigns – videogioco strategico in tempo reale